

Plaatsen 
 Australië
 Westbury (Australië), een plaats in de deelstaat Tasmanië

 Canada
 Westbury (Quebec)

 Ierland
 Westbury (Limerick)

 Verenigd Koninkrijk
 Westbury (Buckinghamshire)
 Westbury (Shropshire)
 Westbury (Wiltshire)
 Westbury Leigh (Wiltshire)
 Westbury-on-Severn (Gloucestershire)
 Westbury-on-Trym (Bristol)
 Westbury-sub-Mendip (Somerset)

 Verenigde Staten
 Westbury (Texas)
 Westbury (New York)

Personen 
 Marjorie Westbury (1905–89), een Engels actrice en zangers
 Peter Westbury (1938), een Brits autocoureur